Вільтуре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 90 км на північний схід від Бордо, 30 км на захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 382 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 875,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вільтуре на сайті французького Національного інституту географії
 Вільтуре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільтуре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільтуре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільтуре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь